

Patronyme
 Georges-Pierre Glain (1901-1981), général français.

Toponyme
Glain, en Belgique, peut être :

 le Glain, ruisseau qui prend source à Bovigny et se jette dans l'Amblève à Trois-Ponts.
 Glain, une section de la ville de Liège
 Ans-et-Glain, ancienne commune belge de la province de Liège (1795-1874).
 Le Glain, un quartier de la ville de Rixensart